Filip Sličný může být jméno pro:
 Filip I. Sličný (1478–1506) – první španělský král z rodu Habsburků
 Filip IV. Sličný (1268–1314) – francouzský král z dynastie Kapetovců

Rozcestníky - panovník